une chanson de Mickey 3D de l’album Tu vas pas mourir de rire
 Si j’étais toi, un film de Vincent Pérez sorti en 2007